Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Widgeon : 
 le , une goélette lancée en 1806 et naufragée en 1808 ;
 le , un bateau à paquets en service jusqu'en 1884 ;
 le , une canonnière lancée en 1889 et vendue en 1906 ;
 le , une canonnière lancée en 1904 et vendue en 1931 ;
 le , un sloop de classe Kingfisher lancé en 1938 et mis au rebut en 1947.

Widgeon